Rudolf von Admont ist der Name folgender Personen:
 Rudolf I. von Admont (vor 1171 – nach 1172), Abt des Klosters Admont
 Rudolf II. von Admont (vor 1150 – 1199), Abt des Klosters Admont